Ivo Lola Ribar je lahko:
 Ivo Lola Ribar, politik
 Ivo Lola Ribar (naselje) (Bosna in Hercegovina)